Le Palais de Sans-Pareil (palace of Nonsuch) est une résidence royale située dans le Surrey (Royaume-Uni)
 Le Traité de Sans-Pareil (ou traité de Nonsuch) est un traité historique signé en 1585 au palais de Sans-Pareil.
 Le Nonsuch est un modèle de bateau à voile canadien.
 Le  est un goelette de l'US Navy
  est le nom de plusieurs navires de la Royal Navy
 Nonsuch est un album du groupe XTC sorti en 1992.
 Nonesuch Records, un label musical